Gagnaire ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Louis Gagnaire (* 1956), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung
 Pierre Gagnaire (* 1950), französischer Koch der Nouvelle Cuisine